Mercado Modelo puede referirse a:
Mercado Modelo, el mercado municipal de Temuco, Chile.
Mercado Modelo, ex centro comercial de Buenos Aires, Argentina.
Mercado Modelo, mercado de Montevideo, Uruguay.
Mercado Modelo de Salvador de Bahía, Brasil.
Mercado Modelo de Lima.